Espach ist ein nicht seltener Gewann- und Gewässername, von dem auch andere geographische Namen abgeleitet wurden:

Gewässer:
 Espach, Oberlaufname auf Wallhausener Gemeindegemarkung des Eselbachs, linker Oberlauf des Steinbachs (zur Jagst bei Hornberg an der Jagst) in Gaggstatt, Stadt Kirchberg an der Jagst, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Espach (Gera), linker Zufluss der Gera im kreisfreien Erfurt, Thüringen
 Espach, zumindest historisch alternativer Name des Frankenbachs, Oberlauf des Sizenbachs bis zum Espachweiher bei Espachweiler, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Espachteich, See im kreisfreien Erfurt, Thüringen 
 Espachweiher, See bei Espachweiler, Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Orte und Siedlungsplätze:
 Burgstelle Espach, historisch vielleicht Burg Freudeneck, Burgrest bei Mühlheim an der Donau, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Espach, historische Namensform von Laubuseschbach,  Ortsteil der Gemeinde Weilmünster, Landkreis Limburg-Weilburg, Hessen
 Espachmühle, ehemalige Mühle an der Erms vor Bad Urbach, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Espachweiler, Weiler der Stadt Ellwangen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Straßen:
 Espach (Krumbach), in Krumbach (Schwaben), Landkreis Günzburg, Bayern
 Oberer Espach (Urbach), in Urbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Unterer Espach (Urbach), in Urbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Espach (Usterbach), in Ustersbach, Landkreis Augsburg, Bayern
 Espach (Winterstettenstadt), in Winterstettenstadt, Gemeinde Ingoldingen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

Gewanne:
 Espach (Denkendorf), Waldgewann im südlichen Gemeindegebiet von Denkendorf, Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Espach (Zuffenhausen), Flurname im Bereich des Friedhofs von Zuffenhausen, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Aspach
 Esbach
 Eschbach
 Eßbach/Essbach